Tiger kan syfta på

 Tiger – ett kattdjur som endast lever i Asien
Tiger – en småfläckiga färgteckning som kan förekomma hos hästar, se tigrerad
Tiger (butikskedja) – en butikskedja med lågprisbutiker
Tiger (roman) – roman av Mian Lodalen
Tigerekonomi – snabbväxande marknader

Fordon
 Tiger I – tyska stridsvagn från andra världskriget
 Tiger II – tyska stridsvagn från andra världskriget
 Tiger (bogserbåt) – en tysk ångdriven bogserbåt
 Tiger Moth – ett tvåsitsigt engelskt biplan
 Grumman F-11 Tiger – ett amerikanskt jaktflygplan (1954)
 Airbus Helicopters Tiger – en europeisk attackhelikopter

Media
Tiger – originalnamnet på den tecknade serien av Bud Blake, se Tigern
Tiger (serietidning) – en brittisk serietidning
Tiger (litterär figur) – sagofigur i berättelserna om Nalle Puh

Personer
Tiger Hillarp Persson (1970-), schackspelare
Tiger Woods (1975-), golfspelare
Annica Tiger (1953-2016), internetpionjär
Fredrik Tiger (1972-), Rallycrossförare

Varumärken
Tiger of Sweden - klädesmärke grundat i Uddevalla

Se även
Tamilska tigrarna - en separatistgrupp i Sri Lanka